Serrières kan syfta på:
 Serrières, Ardèche
 Serrières, Saône-et-Loire